Ел Запоте има више значења:

 Ел Запоте, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Запоте (Хесус Марија, Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Запоте (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Запоте (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Запоте (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Запоте (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Запоте (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Чикоасен), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте, Ел Запоте де Чинипас (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Запоте (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Запоте (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Запоте (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Запоте (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Запоте, Течултепек (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Запоте, Колонија Ехидал (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Запоте (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Запоте (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Запоте, Ел Чапоте (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Запоте (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Запоте, Лос Чапотес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Запоте (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Запоте, Чапоте (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Запоте (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Запоте (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Запоте (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Запоте (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Запоте (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Запоте, Ел Миче (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Запоте, Ла Нопалера (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Запоте (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Запоте (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте, Километро Тресе (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте, Ел Серо дел Буле (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте, Ел Пачол (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте, Ел Чиверо (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте, Ел Запоте де лос Бланкос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте, Фонтезуелас (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Запоте (Чилкваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Запоте (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Запоте (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Запоте (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Запоте (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Запоте (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте, Колоринес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Хесус Марија, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте, Сан Мигел дел Запоте (Течалута де Монтенегро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте, Ел Теколоте (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запоте (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Запоте, Ел Запоте Лопез (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Запоте (Донато Гера), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Запоте (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Запоте, Ла Парота (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Запоте (Сан Симон де Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Запоте, Ел Запоте Сан Антонио дел Росарио (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Запоте (Тонатико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Запоте (Зумпавакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Запоте (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте, Колонија Агрикола (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте, Ел Запоте де лос Родригез (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте, Ел Запотито (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте, Камино а Ранчо де Бето (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте (Хименез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте, Пало Секо (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте, Ел Запоте Бахо (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запоте (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Запоте (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Запоте (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Запоте (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Запоте (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Запоте (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Запоте (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Запоте (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Запоте (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Запоте (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Консепсион Буенависта), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте, Ранчо ел Запоте Хукилита (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Сан Хуан Хукила Миксес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Сан Мигел Авеветитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Сан Мигел Тлакамама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте, Аројо Запоте (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Сан Педро Тотолапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте, Ла Чупароса (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Сантијаго Уахолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте, Ел Запотал (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоте (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Запоте (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Запоте (Веветлан ел Чико), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Запоте (Окојукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Запоте (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Запоте (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Запоте (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Запоте (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Запоте (Теопантлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Запоте (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Запоте (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Запоте (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Запоте (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Запоте (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Запоте, Серито Бланко (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Запоте (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Запоте (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Запоте, Сан Хуан де Гвадалупе (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Запоте, Запотито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Запоте (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Запоте (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Запоте, Ла Бахада (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Запоте (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Запоте (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Запоте (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Запоте (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Запоте (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Запоте (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Запоте (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Запоте (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Запоте, Ел Чапоте (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Запоте (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Запоте (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Запоте (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Запоте (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Запоте (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Запоте (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Коскиви), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Куичапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Чуматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Мекатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте, Ел Капулин (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте, Веронико Лоаиза (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Теночтитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте, Лас Каноас Хуан С. Конде (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте, Лас Каролинас (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запоте (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Запоте (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Запоте (Момас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Запоте, Ел Запоте Гранде (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Запоте (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Запоте (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Запоте (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику